CIL, Cil eller Ćil kan avse: 
 
 CIL – högskola och forskningscentrum i Ljungby, se Centrum för informationslogistik
 CIL – mellanliggande högnivå-assemblyspråk, se Common Intermediate Language

Geografi

Azerbajdzjan 

 Kazımlı Cil, ort, Länkäran, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar